Безбородов Артем Олегович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Безбородов Михайло Ілліч — мокшанський поет-лірик, автор епічних творів.